Barteliszki – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim
 Barteliszki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim